Ка́йова () — округ в штате Колорадо, США. Официально образован в 1889 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 1 398 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 4 625,745 км2, из которых 4 579,125 км2 суша и 18,000 км2 или 1,000 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 1 622 жителей в составе 665 домашних хозяйств и 452 семей. Плотность населения составляет менее 1,00-го человека на км2. На территории округа насчитывается 817 жилых строений, при плотности застройки менее 1-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 96,12 %, афроамериканцы — 0,49 %, коренные американцы (индейцы) — 1,11 %, азиаты — 0,06 %, гавайцы — 1,42 %, представители других рас — 0,80 %, представители двух или более рас — 0,00 %. Испаноязычные составляли 3,14 % населения независимо от расы.

В составе 28,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,80 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 15,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,40 человека, и средний размер семьи 2,97 человека.

Возрастной состав округа: 25,90 % моложе 18 лет, 7,30 % от 18 до 24, 24,70 % от 25 до 44, 24,60 % от 45 до 64 и 24,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 100,00 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 30 494 USD, на семью — 35 536 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 26 136 USD против 18 897 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 382 USD. Около 9,60 % семей и 12,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 11,50 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 13,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Кайова, штат Колорадо
  Национальная ассоциация округов США
  Kiowa County Government
  Kiowa County history
  Colorado County Evolution by Don Stanwyck
  Colorado Historical Society

Округа Колорадо